Natural History (storia naturale in lingua inglese) può riferirsi a:

 Natural History  – rivista scientifica statunitense
 Natural History  – album degli I Am Kloot del 2001
 Natural History  – romanzo di Justina Robson del 2003